Benoît Lobet, prêtre et théologien belge né en 1957
 Jules Lobet (1871-1925), homme politique français
 Marc Lobet, réalisateur belge né en 1939
 Marcel Lobet (1907-1992), écrivain belge de langue française
 Corentin Lobet (1979-), acteur belge.

Voir aussi 
 
 

Patronyme belge
Patronyme français